Myszkowice peut désigner en Pologne :

 Myszkowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Myszkowice, village de la voïvodie de Mazovie
 Myszkowice, village de la voïvodie de Silésie